Bernhards ist der Name folgender Orte

in Deutschland:

 Bernhards (Fulda), Ortsteil der Stadt Fulda in der osthessischen Rhön

in Österreich:

 Bernhards (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bernhards (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde der Stadt Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Bernhards ist der Familienname folgender Personen:

 Thory Bernhards († 2014), schwedische Sängerin 

Siehe auch: 
 Bernharz
 Bernarts-Theater
 Bernards
 Bernhard